Nuannuan () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Nuannuan w 2016 roku liczyła 38 407 mieszkańców – 19 087 kobiet i 19 320 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 15 530, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,47 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung